Чебоксары — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области России. 

Входит в Сабуро-Покровский сельсовет.

География 
Расположена на притоках реки Чебоксар, в 9 км к востоку от райцентра, пгт Дмитриевка, и в 35 км к северо-западу от центра Тамбова.

Через деревню проходил оборонительный Козловский (Татарский) вал XVII века.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % от жителей.

Примечания 

Населённые пункты  Никифоровского района